Svinskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svinskär (Kökar, Åland), 
 Svinskär (vid Gyltö, Korpo), 
 Svinskär (vid Aspö, Korpo),

Se även
Sviskär
Svenskär